Sorrento de Sirene: um dos sete Generais Marinas de Poseidon, da série Saint Seiya, criada por Masami Kurumada;
Kia Sorento: um utilitário esportivo de porte médio da Kia Motors;
Sorento (Illinois): uma vila localizada no estado americano de Illinois, no Condado de Bond.

Desambiguação